Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1953 года.

Парагвай

Бразилия

Уругвай

Чили

Перу

Боливия

Эквадор 

1953